Osoby o tym nazwisku:
 Dagmar von Mutius – niemiecka pisarka
 Erhard Mutius – niemiecki urzędnik kolejowy
 Gerhard von Mutius – niemiecki filozof, dyplomata, autor opowiadań